Starship űrhajó, többcélú űrhajó, a SpaceX rakétarendszerének második fokozata
 Starship (rakétarendszer),  a SpaceX újrahasznosítható, többcélú rakétarendszere
 Starship (zenekar), amerikai pop-rock együttes